Balet peut désigner :

 Alain Balet (1956-), footballeur suisse ;
 Estelle Balet (1994-2016), snowboardeuse suisse.

Voir aussi